Cinderella (von englisch cinder „Asche“) steht für:
 Aschenputtel, als englische Bezeichnung
 Cinderella (Band), US-amerikanische Hard-Rock-Band
 Cinderella (Philatelie), Aufkleber, einer Briefmarke ähnlich
 Cinderella (Software), auf Java basierende Dynamische-Geometrie-Software
 Cinderella (Schiff), ein schwedisches Fährschiff (1989)
 Cinderella (Gattung), eine Gattung der Scheufliegen (Heleomyzidae)

Cinderella ist der musikalische Werktitel von:
 Cinderella (Ballett), von Sergei Sergejewitsch Prokofjew (1945)
 Cinderella (TV-Musical), von Richard Rodgers und Oscar Hammerstein (1957)
 Cinderella (Assafjew), Oper von Boris Wladimirowitsch Assafjew (1906)

 Cinderella-Baby, Songtitel von Drafi Deutscher (1964)
 Cinderella (Davies), Kinderoper von Peter Maxwell Davies (1979)
 Cinderella (Deutscher), Kinderoper von Alma Deutscher
 Cinderella (Kindermusical) von Thomas Pigor (1990)
 Cinderella Man (Lied), Songtitel von Eminem (2010)
 Cinderella (Popmusical), von Bernd Göke, Martin Holländer, Angelika Bartram und Thomas März (2010)

Cinderella ist der Filmtitel folgender Werke:
 Cinderella (1950), Disney-Zeichentrickfilm (1950)
 Cinderella 2000, Originaltitel des US-Erotikfilms Liebe im Raumschiff Venus (1977)
 Cinderella ’80, italienische Fernsehserie (1983)
 Cinderella (1997), Disney-Fernsehfilm (1997)
 Cinderella 2 – Träume werden wahr, Disney-Zeichentrickfilm (2002)
 Cinderella Story, Familienkomödie von Mark Rosman (2004)
 Cinderella Man, Originaltitel des US-Films Das Comeback (2005)
 Cinderella – Wahre Liebe siegt, Disney-Zeichentrickfilm (2007)
 Cinderella – Ein Liebesmärchen in Rom, italienischer Zweiteiler (2011)
 Cinderella XXX: An Axel Braun Parody, US-amerikanische Pornoparodie (2014)
 Cinderella – Playing with Dolls, US-amerikanischer Horrorfilm (2015)
 Cinderella (2015), Disney-Realfilm mit Lily James und Cate Blanchett (2015)
 Cinderella (2021), US-amerikanischer Musikfilm (2021)

Cinderella ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Cinderella (1927–2012), US-amerikanischer Jazzgitarrist

Siehe auch:
 Aschenputtel (Begriffsklärung)
 Cendrillon (Begriffsklärung)
 Cindy (weiblicher Vorname)
 Cinderella Hill
 Cinderella-Komplex (weibliche Angst vor Unabhängigkeit)
 La Cenerentola